Canobbio puede hacer referencia a:

Agustín Canobbio, futbolista uruguayo.
Andrea Canobbio, escritor y traductor italiano.
Canobbio, comuna suiza del cantón del Tesino.
Carlo Canobbio, compositor y violinista italiano.
Fabián Canobbio, futbolista uruguayo.
Osvaldo Canobbio, futbolista uruguayo.